Langeites lublinensis är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Wrona 1973. Langeites lublinensis ingår i släktet Langeites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lublinensis